Чіауре́лі — грузинське прізвище.

Відомі носії:
 Чіаурелі Михайло Едишерович (; *6 лютого 1894, Тіфліс — †31 жовтня 1974, Тбілісі) — радянський кінорежисер, сценарист, актор, продюсер грузинського походження. Народний артист СРСР з 1948 року.
 Чіаурелі Михайло Отарович (народився 16 червня 1943 року, Тбілісі) — грузинський кінорежисер і сценарист.
 Чіаурелі Софіко Михайлівна (; *21 травня 1937, Тбілісі — †2 березня 2008, там само) — радянська і грузинська актриса, народна артистка Грузинської РСР (1976), народна артистка Вірменської РСР (1979). Зіграла більш ніж у ста фільмах.

Див. також 
 Михайло Чіаурелі

Грузинські прізвища